

Astronomia
 4951 Iwamoto – asteroide della fascia principale
 C/2013 E2 Iwamoto – cometa non periodica
 C/2018 V1 Machholz-Fujikawa-Iwamoto – cometa non periodica
 C/2018 Y1 Iwamoto – cometa non periodica
 C/2020 A2 Iwamoto – cometa non periodica

Persone
 Hironari Iwamoto – ex calciatore giapponese
 Kaoru Iwamoto – goista giapponese
 Masayuki Iwamoto – astronomo giapponese
 Shohei Iwamoto – pentatleta giapponese
 Teruo Iwamoto – ex calciatore giapponese
 Tetsuzō Iwamoto – militare e aviatore giapponese